Małe Końskie – osada leśna (leśniczówka) w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

Przypisy 

Mniszków (gmina)